European Tour 2015/2016 – Turniej 4 − piąty turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2015/2016. Turniej ten rozegrany został w dniach 4-8 listopada 2015 w Universiada Hall w mieście Sofia w Bułgarii.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 25 000 
II miejsce: € 12 000 
Półfinalista: € 6 000 
Ćwierćfinalista: € 4 000 
Ostatnia 16: € 2 300 
Ostatnia 32: € 1 200 
Ostatnia 64: € 700 

Pula nagród: € 125 000

Runda dzikich kart

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 138, 133, 104  Dominic Dale
 133  Barry Pinches
 130, 124  Sam Baird
 129  Aditya Mehta
 128, 127, 118, 111, 100  Mark Williams
 127, 102, 100  Mark Allen
 126, 119, 111  Judd Trump
 126, 110  Ryan Day
 123, 114, 109, 106  Joe Perry
 123, 112  Xiao Guodong
 123  Ricky Walden
 119, 102  Peter Ebdon
 118, 106, 100, 100  Shaun Murphy
 116  John Higgins

 116  Jimmy Robertson
 115  Andrew Higginson
 115  Zak Surety
 112  Mitchell Mann
 112  Joel Walker
 111, 105  Michael White
 110  Michael Holt
 109  Stuart Carrington
 106  Mark Selby
 103, 103  Daniel Wells
 103  Jack Lisowski
 102  Anthony McGill
 100  Eden Szaraw
 100  Michael Wasley

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Players Tour Championship 2015/2016
2015 w Bułgarii
Sport w Sofii